Het Aziatisch kampioenschap voetbal 1992 was de tiende editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal, een voetbaltoernooi van het AFC, dat van 29 oktober tot 8 november 1992 in Japan werd gehouden. Japan (gastland) en Saoedi-Arabië (titelverdediger) waren rechtstreeks geplaatst.

Kwalificatie

Gekwalificeerde landen

 (g) = gastland
 (t) = titelverdediger

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Eindstand

Doelpuntenmakers
3 doelpunten
 Fahad Al-Bishi

2 doelpunten
 Peng Weiguo
 Masashi Nakayama
 Kim Gwang-Min
 Saeed Al-Owairan
 Yousuf Al-Thunayan

1 doelpunt

Externe links

Asian Cup
Voetbal in 1992
Voetbal in Japan
Sportevenement in Japan